Sůl může být:

 soli – chemické sloučeniny zbytku kyseliny s nějakým kationtem
 chlorid sodný – kuchyňská sůl 
 chlorid draselný – draselná sůl
 síran hořečnatý – epsomská sůl
 síran amonnoželeznatý – Mohrova sůl, pojmenovaná po Karlu Friedrichu Mohrovi
 síran sodný – Glauberova sůl
 mořská sůl – směs minerálních látek, přítomná v mořské vodě
 halit – sůl kamenná, minerál
 kryptografická sůl – pseudonáhodné číslo, které znesnadňuje útok hrubou silou

jiné
 Solnice – budova pro skladování soli
 Solnice (okres Rychnov nad Kněžnou) – město v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Solenice – obec v okrese Příbram u vodní nádrže Orlík
 Sal (Sůl) – historická oblast ve Slezsku

Externí odkazy